Raymond Centène (né en 1958) est un évêque français.
Centène est une graphie alternative pour centaine.